Ultra Twister (Six Flags) - een pijplijnachtbaan in diverse Six Flags parken
Ultra Twister (Nagashima Spa Land) - een pijplijnachtbaan in Nagashima Spa Land
Ultra Twister (Washuzan Highland) - een pijplijnachtbaan in Washuzan Highland
Ultra Twister (Rusutsu Resort) - een pijplijnachtbaan in Rusutsu Resort
Ultra Twister (Tokyo Dome City) - een pijplijnachtbaan in Tokyo Dome City (gesloopt in 1997)